Karl Gustavs socken kan avse:

Karl Gustavs socken, Norrbotten – en socken i Norrbotten
Karl Gustavs socken, Västergötland – en socken i Västergötland